Weymayr ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Weymayr (* 1961), deutscher Autor sowie Wissenschafts- und Medizinjournalist
 Edith Weymayr (* 1964), deutsche Bankmanagerin